La XVI edizione della Coppa dei Campioni della CSI si è svolta a San Pietroburgo dal 19 al 27 gennaio del 2008. La manifestazione è stata vinta dagli azeri del Khazar Lenkoran.

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni
 Edizione 2008 su Rsssf.com

Calcio nel 2008
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a San Pietroburgo